Freie Bühne steht für:

 Freie Bühne Berlin, ein 1889 in Berlin gegründeter Theaterverein
 Freie Bühne (Zeitschrift), eine 1890 in Berlin gegründete Literaturzeitschrift
 Freie Bühne Wieden, ein 1976 in Wien gegründetes Privattheater

Siehe auch
 Freies Theater
 Free Southern Theater
 Bühne frei